Banawa kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Banawa (ort i Filippinerna), SOCCSKSARGEN, Province of North Cotabato,

Indonesien 

 Kecamatan Banawa, distrikt, Sulawesi Tengah, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar